Сегедин — термин, который может означать:

 Сегедин — немецкоязычное название венгерского города Сегед
 Сегедин — деревня в Нигере